José Villacís González  (1947) es economista, investigador y ensayista, conferenciante, escritor y grafólogo español. Con una larga trayectoria como funcionario en distintas ramas de la administración del Estado, ha sido docente en varias universidades españolas, destacando la Universidad CEU - San Pablo, de la que es profesor honorario. Su obra más emblemática The Origin of Macroeconomics, fue prologada por los premios Nobel Paul Samuelson y Robert Solow, y por el premio Príncipe de Asturias Juan Velarde.

Formación y Desarrollo Profesional 
Con una sólida formación académica, José Villacís es Doctor en Ciencias Económicas y Licenciado en Ciencias Políticas por la  Universidad Complutense de Madrid. Es académico de la Real Academia de Doctores de España y de la  Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

A lo largo de su carrera profesional ha ocupado diversos puestos de la administración del Estado como funcionario por oposición. Formó parte del Cuerpo de Titulados Superiores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (INSERSO) y del Ministerio de Hacienda (Dirección General de Seguros); fue Interventor interino en la Dirección General del Tesoro y becario del Instituto de Estudios Fiscales . Fue Agente de la Propiedad Inmobiliaria API de Madrid, formando parte de su Colegio Oficial.

Carrera Docente 
Ha sido profesor de Economía y Economía Política a lo largo de los años, destacando su continuidad como profesor en la facultad de Periodismo de  la Universidad CEU San Pablo desde 1994 hasta su retiro. Estas materias también las  impartió en la Universidad Europea de Madrid, en la Escuela Superior de Investigación Comercial (ESIC), y en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (UCM). Además fue profesor de Hacienda Pública, Macroeconomía y Microeconomía, y Comercio. Ha sido Colaborador Honorífico de la Cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho (UCM) y colaborador de la Cátedra de la Escuela Universitaria de Estudios empresariales.

Investigador y Divulgador de la Economía 
Como investigador de la Economía ha sido el autor de destacables ensayos y monografías y de numerosos artículos académicos publicados en revistas internacionales indexadas. 

Destaca entre sus libros El origen de la Macroeconomía en España, Polémica Keynes-Bernácer (1993) que traducido al inglés como "The Origin of Macroeconomics" (2010)  fue prologado por los premios Nobel Paul Samuelson y Robert Solow, y por el premio Príncipe de Asturias Juan Velarde. En este ensayo muestra al economista alicantino Germán Bernácer (1883-1965)  como padre de la Macroeconomía, quien se habría adelantado a Keynes más de veinte años. A raíz de los hallazgos sobre Bernácer, Villacís descubrió la desigualdad entre ahorro (S) e inversión (I), o sea que S>I.

Otro de sus ensayos destacables es El alma de la computadora, la fuerza del Estado, que fue prologado por Noam Chomsky y Juan Velarde, y en el que plantea una analogía entre el Estado actual y las computadoras, al plantear que éste funciona como los ordenadores. 
Ha mantenido correspondencia epistolar con importantes científicos en diversas áreas del saber, lo que se ve reflejado en parte de sus obras y en la de estos investigadores. Entre ellos destacan Robert Solow, Paul A. Samuelson, Robert Skidelsky y Noam Chomsky entre otros.

Como divulgador en temas económicos de actualidad  ha colaborado en prensa, radio y televisión. Sus comentarios han servido para dar una imagen sobre la importancia de la economía española. Entre los medios audiovisuales, colaboró con Radio Intereconomía con una entrevista semanal entre 1994-2003, y más adelante con Gestiona Radio. 

Es un experto en grafología científica y grafopatología, habiendo publicado dos obras al respecto:  Grafología y Grafopatología (1993)  y Grafología del Crimen y de la Locura (2011).

Obra literaria 
Como autor de novelas, teatro y poesía, Villacís ha sido muy prolífico. Entre sus obras de teatro son reseñables La Jugadora, una obra de teatro  sobre la incierta articulación entre libertad y destino; El hombre construido, una crítica al capitalismo del pelotazo; El vendedor de jabones, y El destino de la sirvienta (publicada en España y Estados Unidos).

Entre sus novelas destacan Mi amigo Cervantes, que relata las andanzas del viejo Don Miguel tras instalarse en la calle de Atocha en Madrid;  Irresistible, señor Juez, un crimen ambientado en las Rías Bajas; y El hombre de la maleta vacía, Dicen que llovía, No volveré (editada en España y en Argentina) y El fin del Señor Lucho, que mantiene la estructura de una novela en un relato corto. También ha publicado los poemarios: Catástrofe de palabras, La guadaña de oro, Jesús, y  Tú eres mi alegría.

Producción científica

Libros más destacables 

 The Origin of Macroeconomics. Prologado por Paul A. Samuelson, Juan Velarde, José María Fernández. Con correspondencia de Robert. M. Solow y Paul A. Publisher by LID JPB Publishing Inc. New York. Estados Unidos. 2010.ISBN: 9788483561249.
 La Teoría de las Disponibilidades, del Interés y del Dinero. Editorial Universitas. Madrid. 2009. ISBN: 978-84-7991-250-5
 El Alma de la Computadora. La Fuerza del Estado. ISBN: 978-84-17397-96-8. Editorial Sial Pigmalion. Madrid. 2019. Prologado por Noam Chomsky y Juan Velarde Fuertes
 Antropología Fuera del Paraíso. Editorial Innova Libros. 2012. Madrid. ISBN: 978-84-939332-4-1

Artículos publicados en revistas internacionales (entre más de un centenar) 

 “Kidnapping: An Asymmetric Information Case”. (El Secuestro. Un Caso Especial de Información Asimétrica). En Word Wide Journal. E-ISSN 2454-6615, diciembre de 2018.
 “Otra vez, en la Reformulación de la Ecuación Fundamental de la Macroeconomía”. North Asian International Research Journal of Multidisciplinary. ISSN:2454-2326; vol.5; ISSUE-4, abril de 2019.
 “Reformulation of the Main Equation”. Word Wide Journal. Volume 4 – Issue 11. On line 2454-6615. 2018.
 “Un solo paradigma para tres fuerzas monetarias: la velocidad de circulación del dinero, el multiplicador de la renta y el multiplicador monetario”.  World WideJournal of Multidisciplinary Research and Development. Volume 3, Issue 5, 2017.
 “Economía Neoclásica de la Esclavitud y Derivados”. Word Wide Journal. Volume 3, Issue 10; Year 2017. Page 244-252.
 “Economía Neoclásica de los Préstamos y de la Usura”. Word Wide Journal. Volumen III, número 9, page 325-335. 2017.

Referencias

Enlaces externos 

 Blog-Web del autor

Economistas de España
Ensayistas de España